Henk Hage (schaker)
Henk Hage (beeldend kunstenaar)